Chuchelna (okres Semily), Tsjechië
 Chuchelná (okres Opava), Tsjechië